Aigars Vītols – ex cestista lettone
 Hugo Vītols – calciatore lettone
 Mārcis Vītols – cestista lettone